Montmaur (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montmaur (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże